Mesterholdenes Europa Cup finale 1968 var en fodboldkamp der blev spillet den 29. maj 1968. Kampen blev spillet foran 92.225 tilskuere på Wembley Stadium i London, og skulle finde vinderen af Mesterholdenes Europa Cup 1967-68. De deltagende hold var portugisiske Benfica og engelsk Manchester United. Det var kulminationen på den 13. udgave af Europa Cuppen, siden etableringen af Europas fineste turnering for klubhold i 1955. Manchester vandt 4-1 efter forlænget spilletid.

Manchester United var for første gang nået frem til finalen. For Benfica var det femte finale siden 1961, som indtil nu havde givet to sejre.

Kampen blev ledet af den italienske dommer Concetto Lo Bello.

Kampen 
I første 1. halvleg blev der ikke scoret nogle mål. Bobby Charlton fik gang i Wembley i det 53. min, da han bragte United foran med 1-0. Den stilling holdt indtil 79. minut, hvor Jaime Graça bragte balance i målregnskabet. De sidste 11 minutter forløb uden scoringer, og spillerne måtte ud i forlænget spilletid. Her punkterede Manchester hurtigt spændingen, da George Best, Brian Kidd og Charlton scorede i det 92., 94., og 99. minut.

Kampen endte 4-1, og Manchester United kunne hæve pokalen for første gang ud af tre, hvor den seneste kom ved finalen i 2008.

Detaljer

Eksterne henvisninger 
 European Champion Clubs' Cup 1967/68  på UEFAs hjemmeside

Referencer 

1968
S.L. Benfica
Manchester United F.C.
Fodbold i 1968
Fodbold i London